Vieux-Pont-en-Auge – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Vieux-Pont – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.